«Room Service» — сьомий студійний альбом шведського гурту «Roxette». Випущений 2001 року.

Списки композицій 
CD

Сингли 

 «The Centre of the Heart»
 «The Centre of the Heart»
 «Entering Your Heart (Edit Version)»
 «Entering Your Heart (Extended Version)»

 «Real Sugar»
 «Real Sugar»
 «It Will Take a Long Long Time» (Modern Rock Version)
 «Real Sugar» (Shooting Star Treatment)
 «The Centre of the Heart» (Enhanced Video)

 «Milk and Toast and Honey»
 «Milk and Toast and Honey»
 «Milk and Toast and Honey» (Active Dance Remix)
 «Milk and Toast and Honey» (Shooting Star Treatment)
 «Milk and Toast and Honey» (T&A Demo, August 2 and 3rd 1999)
 «Real Sugar» (Enhanced Video)

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 2001
Альбоми Roxette
Англомовні музичні альбоми